Michel Périn ist der Name folgender Personen:

* Michel Périn (Radsportler) (* 1947), französischer Radrennfahrer
 Michel Périn (Rallyebeifahrer) (* 1957), französischer Rallye-Navigator